Приле́сье — деревня в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области России. Входит в состав Великосельского сельского поселения.

География 
Находится к северу от города Гаврилов-Ям и к западу от реки Которосль.

Ближайшие населённые пункты: Седельница, Вострицево, Шалава.

История 
В 1965 г. Указом Президиума ВС РСФСР деревня Старое Чертаково переименована в Прилесье.

Население

Примечания 

Населённые пункты Гаврилов-Ямского района